Джо Хьюитт:
 Хьюитт, Джо (1881—1971) — английский футболист, двукратный чемпион Англии.
 Хьюитт, Джо (род. 1978) — американский программист.